Lennart Uytt den Boogert is een personage uit de Nederlandse soapserie Goudkust. De rol werd in seizoen een en twee gespeeld door acteur David van Lunteren. Van Lunteren had al enige soapervaring vanwege zijn werk bij Goede tijden, slechte tijden.

Levensverhaal

Irene
Omdat Mariët Zoomers van haar biologieleraar Lucas Piersma een één heeft gekregen, besluit de vriendengroep in te breken op school en het cijfer van Zoomers te gaan veranderen. Wat begint als een leuk avontuurtje, eindigt in een dramatische avond met grote gevolgen. Lennart staat op de uitkijk en ontdekt dat Piersma 's avonds laat nog naar school toe moet. Hij alarmeert de leerlingen, maar Mariët en Pieter hebben zich uitgezonderd van de groep. Ze verblijven in het biologielokaal. Pieter stoot per ongeluk iets om wat op water stond. Dan horen ze Piersma richting het lokaal komen en Mariët en Pieter verstoppen zich. Wanneer Piersma de andere kant op kijkt, gaan de twee ervandoor. Piersma wil hun achternagaan, maar glijdt uit over de stukken van de omgevallen pot. Hij raakt ernstig gewond en wordt naar het ziekenhuis toe gebracht. De groep weet niet wat ze moet doen. Ondertussen krijgen Harm en Mariët een relatie, tot jaloezie van Irene. Irene besluit Mariët als schuldige aan te wijzen. Wanneer Mariët bij de conrector wordt geroepen en wordt geschorst, kan Irene wel inpakken. De anderen besluiten zich ook aan te geven.

Lennart is de enige die Irene blijft zien. Hij heeft begrip voor Irenes emoties. Irene houdt zich nog steeds bezig met Harm, tot ergernis van Lennart. Na verloop van tijd, wanneer Harm en Mariët een echt setje zijn, kan Irene haar hart openstellen voor Lennart. Irene heeft thuis ook de nodige problemen met haar ouders. Haar moeder is vreemdgegaan. Lennart en Irene groeien dichter naar elkaar toe. Ze krijgen een relatie. Lennart is furieus wanneer hij ontdekt dat Irene wat heeft aangerommeld met Oscar van Cloppenburg, een man die meer dan twintig jaar ouder is. Lennart breekt met Irene. Irene probeert tevergeefs om vergiffenis te vragen.

Tineke
Tijdens de zomervakantie heeft Lennart een baantje bij strandpaviljoen Hardebol. Samen met zijn beste vriend Pieter Hardebol luistert hij meisjes op het strand af. Al snel komen ze in contact met hartsvriendinnen Natasja Laroux en Tineke van Deventer. Lennart laat zijn oog vallen op Tineke, de dochter van de conrector. Irene kan haar jaloezie maar moeilijk onderdrukken wanneer zij Lennart met Tineke ziet. Lennart wrijft het er bij Irene in, omdat hij wraak wil nemen vanwege haar romance met Oscar. Tineke heeft het gevoel dat Lennart nog iets voor Irene voelt en probeert haar uit hun leven te mijden. Wanneer Irene via de voicemail vertelt dat ze op het punt staat om zelfmoord te plegen, wist Tineke het bericht. Tineke is geschrokken wanneer ze ontdekt dat Irene daadwerkelijk een zelfmoordpoging heeft gedaan. Irene vraagt Lennart of hij haar bericht heeft ontvangen. Lennart ontdekt dat Tineke een belangrijk bericht heeft gewist. Het duurt een tijdje voordat hun relatie weer is gelijmd.

Tineke heeft het moeilijk wanneer ze te horen krijgt dat haar hartsvriendin Natasja zeer binnenkort zal overlijden ten gevolge van giftig zeewater. Lennart probeert haar, maar ook zijn goede vriend Pieter te ondersteunen.

De erfenis
Lennart probeert zijn ouders te bereiken in het buitenland, maar krijgt geen enkele reactie terug. Niet veel later valt bij hem een brief op de mat dat zijn ouders zijn verongelukt. Lennart erft het gehele vermogen van zijn ouders, wat neerkomt op vele miljoenen. Wanneer hij het verdriet achter zich heeft gelaten, leeft hij er losbandig op los. Lennart besluit met school te stoppen. Mary Zoomers probeert hem ervan te overtuigen dat hij zijn school moet afmaken, maar Lennart is vastbesloten. Tineke en Lennart genieten van het leven. Op een dag staan Ron Lohman en Charles van Dam bij Lennart voor de deur. Ze doen hem een interessant beleggingsvoorstel. Lennart laat zich inpalmen door het tweetal en investeert geld in Rusland. Hij heeft een ontmoeting met Konstantin Kolchev. Lennart eist een onderpand om er verzekerd van te zijn dat hij zijn geld terugkrijgt. Kolchev geeft hem zijn pasgeboren 'zoon' Yuri.

Tineke en Lennart zijn nogal opgeschrikt met de komst van Yuri. Beiden weten niet hoe ze een baby moeten verzorgen. Tineke moet overdag gewoon naar school. Lennart besluit een nanny in te huren. Thérèse gaat zich bezighouden met de opvoeding. Tineke is het echter niet eens met de manier waarop Yuri wordt verzorgd en spreekt Thérèse arrogant toe. De nanny pikt dit niet en vraagt Lennart een keuze te maken. Lennart ontslaat de nanny.

Lennart begint ongerust te raken wanneer alle lijnen naar Kolchev dood zijn. Hij probeert verhaal te halen bij Charles en Ron, maar Ron is nergens meer te verkennen. Charles staat ook op het punt om ervandoor te gaan. Niet veel later wordt Charles gearresteerd op verdenking van moord op zijn zakenpartner Ron Lohman. Lennart komt tot het besef dat hij zijn geïnvesteerde geld nooit meer terug zal krijgen. Hij heeft ook geen idee waar hij Yuri naartoe moet brengen. Tineke heeft Yuri inmiddels eigen gemaakt. Lennart komt tot het besluit dat zijn tijd in Duinwijk erop zit. Samen met Tineke, Yuri en de rest van zijn erfenis gaat hij op wereldreis.

Betrekkingen

Familie
 Rutger Uytt den Boogert   (vader; overleden) 
 Claudia Uytt den Boogert   (moeder; overleden)

Romantiek
 Irene Verweijden   (relatie, 1996) 
 Tineke van Deventer   (relatie, 1996-heden)

Kinderen
 Yuri Kolchev   (pleegzoon) 

Personage uit Goudkust